Fořt může být:

 nadlesní, hodnost lesníka

části obcí
 Fořt (Černý Důl) – část obce Černý Důl v okrese Trutnov
 Dolní Fořt – část obce Uhelná v okrese Jeseník
 Horní Fořt – část obce Uhelná v okrese Jeseník

příjmení osob
 viz Fořt (příjmení)

jiný význam
 Fořt (pivo) – značka litoměřického piva

Související články 

 Forst
 Fort
 Fořtík – zdrobnělina
 Václav Fořtík

Externí odkazy